Kuiper (cráter) puede hacer referencia a:

 Kuiper, cráter en la Luna.
 Kuiper, cráter en Marte.
 Kuiper, cráter en Mercurio.